Der TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Istanbul. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 23.  bis 29. April 2018 statt.

Titelverteidigerinnen waren Elina Switolina im Einzel und die Paarung Nadija Kitschenok/Dalila Jakupović im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den TEB BNP Paribas İstanbul Cup 2018 fand vom 22. bis 23. April 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Istanbul